Мана Ивабучи (; Токио, 18. март 1993) је јапанска фудбалерка, која игра на позицији нападача. Тренутно наступа за Арсенал и репрезентацију Јапана.

Репрезентација 
За репрезентацију Јапана дебитовала је 2010. године. Са репрезентацијом Јапана наступала је на Олимпијским играма (2012) и два Светска првенства (2011. и 2015). За тај тим одиграла је 61 утакмица и постигла је 20 голова.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Трофеји 
НТВ Белеза
 Победник Л лиге (3): 2007, 2008, 2010
 Свејапанско првенство у фудбалу (2): 2008, 2009
 Јапански лига куп (3): 2007, 2010, 2012

Извори

Спољашње везе 

 Профил на -{fifa.com}- 

Рођени 1993.
Јапанске фудбалерке
Фудбалерке Бајерн Минхена
Фудбалерке Арсенала
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2012.
Јапански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2012.
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2020.
Јапански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.
Освајачи олимпијских медаља у фудбалу
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Јапан
Фудбалерке на Светском првенству 2011.
Фудбалерке на Светском првенству 2015.
Фудбалерке на Светском првенству 2019.